Mercy () може означати:
Гурти
  — американський поп-гурт.

Альбоми
 Mercy — альбом 1992 року .
 Mercy — альбом 1994 року .
 Mercy — альбом 2002 року Мередіта Монка.
  — альбом 2004 року новозеландського гурту Salmonella Dub.
  — альбом 2006 року американського рок-гурту Burden Brothers.
  — альбом 2009 року американського рок-гурту Rocco DeLuca and the Burden.
  — альбом 1987 року англійського рок-гітариста Стіва Джонса.
  — альбом 2006 року американського панк-рок-гурту Planes Mistaken for Stars.

Пісні
 «Mercy» — пісня 2015 року англійського рок-гурту Muse.
 «Mercy» — пісня 2016 року канадського співака Шона Мендеса.
 «» — пісня 2012 року американського гурту Dave Matthews Band.
 «» — пісня 2008 року британської співачки Даффі.
 «» — пісня 2012 року Каньє Веста, Big Sean, Пуши Т та 2 Chainz.
 «Mercy» — пісня британського синті-поп дуету Hurts із альбому Exile.
 «Mercy» — пісня американського поп-рок гурту OneRepublic.
 «Mercy» — пісня 2009 року американського рок-гурту Rocco DeLuca and the Burden.
 «Mercy» — пісня ірландського рок-гурту U2.
 «» — пісня австрійського джазового музиканта Джо Завінула.
 «Aw' Mercy» — пісня американського гурту Booker T. & the M.G.'s.